El districte de Baiona (en francès Arrondissement de Bayonne) és un districte de França, que es localitza al departament dels Pirineus Atlàntics (en francès Pyrénées-Atlantiques), de la regió de la Nova Aquitània. Té 2.270 kilòmetres quadrats i 248.840 habitants. Té 19 cantons i 123 comunes. La capital d'un districte es diu en francès sous-préfecture (subprefectura).

Divisió territorial

Cantons 
Els cantons del districte de Baiona són:
 Cantó d'Anglet-Nord
 Cantó d'Anglet-Sud
 Cantó de Bastida
 Cantó de Baiona-Est
 Cantó de Baiona-Nord
 Cantó de Baiona-Oest
 Cantó de Biàrritz-Est
 Cantó de Biàrritz-Oest
 Cantó de Bidaxune
 Cantó d'Ezpeleta
 Cantó d'Hazparne
 Cantó d'Hendaia
 Cantó d'Iholdi
 Cantó de Baigorri
 Cantó de Donibane Lohizune
 Cantó de Donibane Garazi
 Cantó de Donapaleu
 Cantó d'Hiriburu
 Cantó d'Uztaritze

Comunes

Vegeu també 
 Cantons de Pirineus Atlàntics
 Llista dels municipis dels Pirineus Atlàntics

Geografia dels Pirineus Atlàntics